Stati Uniti d'America
Madisonville – capoluogo della Contea di Hopkins, Kentucky
Madisonville – città della Parrocchia di St. Tammany, Louisiana
Madisonville – capoluogo della Contea di Monroe, Tennessee
Madisonville – capoluogo della Contea di Madison, Texas